Angotti ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Angotti (* 1974), französische Historikerin
 Lou Angotti (1938–2021), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Wilson Luís Angotti Filho (* 1958), brasilianischer Bischof